Okružnaja (anello centrale di Mosca) – stazione dell'Anello centrale di Mosca
 Okružnaja (metropolitana di Mosca) – stazione della Metropolitana di Mosca situata sulla Linea Ljublinsko-Dmitrovskaja